Nephropsis är ett släkte av kräftdjur. Nephropsis ingår i familjen humrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Humrar
Nephropsis